

Patronyme 

 Louis Coderre (1865-1935), homme politique québécois ; 
 Gérard-Marie Coderre (1904-1993), ecclésiastique québécois ;
 Denis Coderre (1963-), homme politique fédéral québécois.

Toponyme 

Coderre, village de Saskatchewan au Canada.